El Amparo peut désigner :

Toponymes

El Amparo, un district du canton de Los Chiles.

El Amparo, site archéologique maya de l'État de Chiapas, proche de Santa Elena Poco Uinic.



Localités 
 El Amparo : une localité de la paroisse civile de Mamo de la municipalité d'Independencia dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Amparo : la capitale de la paroisse civile d'El Amparo de la municipalité de Páez dans l'État d'Apure ;
 El Amparo : la capitale de la paroisse civile d'El Amparo, dans la municipalité de Ricaurte dans l'État de Cojedes ;
 El Amparo : une localité de la municipalité de Villalba dans l'État de Nueva Esparta.

Subdivisions 
 El Amparo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État d'Apure ;
 El Amparo : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Ricaurte dans l'État de Cojedes ;
 El Amparo : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Tovar dans l'État de Mérida.

Autre 
 Massacre de El Amparo : massacre perpétré par des militaires vénézuéliens en 1988, durant la présidence de Jaime Lusinchi.

Homonymie de toponyme